John Watson Gordon, (1788–1864) – szkocki malarz
 John Watson (ur. ok. 1829) – odznaczony Krzyżem Wiktorii
 John Watson Foster (1836–1917) – amerykański dziennikarz i dyplomata
 John Christian Watson, (1867–1941) – trzeci premier Australii
 John Broadus Watson, (1878–1958) – amerykański psycholog, prekursor behawioryzmu
 Johnny „Guitar” Watson, (1935–1996) – amerykański gitarzysta bluesowy
 John Watson, (ur. 1937) – australijski senator
 John Watson, (ur. 1946) – brytyjski kierowca Formuły 1
 John Watson, (ur. 1951) – szachista amerykański
 John Watson – właściciel hotelu Watson’s Hotel
 John Watson (muzyk) – muzyk nominowany do ARIA Music Awards
 John Watson (Uniwersytet Cambridge) – wicerektor Uniwersytetu Cambridge
 John Watson (producent) – producent filmowy
 John Watson (brytyjski parlamentarzysta) – brytyjski parlamentarzysta
 John Watson (burmistrz) – burmistrz Mount Gambier, Australia Południowa
 John Andrew Watson – amerykański trener tenisa

 Postać fikcyjna
 Dr. John H. Watson, współpracownik Sherlocka Holmesa